Zhangwan är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 76 kilometer norr om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är .

Närmaste större samhälle är Ningde,  km sydväst om Zhangwan. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina